Ricardina Pereira da Silva (São Felix, 14 de abril de 1920), mais conhecida como Dona Cadú, é uma ceramista centenária, sambadeira, rezadeira e líder comunitária Baiana de origem afro-indígena, reconhecida como doutora honoris causa pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Reside no distrito de Coqueiro, Maragogipe, Bahia.

Ceramistas do Brasil
Sambistas da Bahia